Crypt Records — гамбургский лейбл звукозаписи, основанный в 1983 году Тимом Уорреном. Наиболее известен изданием серии гаражных компиляций Back from the Grave. Помимо выпуска записей современных музыкантов, лейбл занимается переизданием записей сёрф-рока, рокабилли, панк рока, гаражного панка, оригинального ритм-н-блюза и соула.

Исполнители 
 Los Ass-Draggers
 Bantam Rooster
 The Beguiled
 Cheater Slicks
 Country Teasers
 The Devil Dogs
 The Dirtys
 Fireworks
 The Gories
 The Grave Diggers
 Guitar Wolf
 Thee Headcoats
 The Jon Spencer Blues Explosion
 The Lazy Cowgirls
 The Little Killers
 Lyres
 Thee Mighty Caesars
 New Bomb Turks
 Nine Pound Hammer
 Oblivians
 The Raunch Hands
 The Revelators
 Teengenerate
 Wylde Mammoths

Дополнительные ссылки 
 Crypt Records official website
 Интервью с основателем лейбла Тимом Уорреном в SAVAGE magazine

Лейблы звукозаписи Германии
Гаражные лейблы
Ритм-энд-блюз